Уэска (исп. Huesca, араг. Uesca) — многозначный термин.

 Уэска — город в Испании, автономное сообщество Арагон, центр одноимённой провинции. 
 Уэска (провинция) — провинция на северо-востоке Испании, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Уэска (футбольный клуб) — испанский футбольный клуб Ла Сегунды, базирующийся в одноимённом городе в Арагоне.